Фабри́с Мартéн (; родился 11 сентября 1986 года в Байонна, Франция) — французский профессиональный теннисист; финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019); победитель восьми турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Фабрис — один из сыновей Бернара и Клод Мартен, его брата зовут Ксавье.

Вместе с братом начал заниматься теннисом. Фабрис считает своим любимым покрытием хард, любимым турниром Открытый чемпионат США. Его кумиром в мире тенниса в детстве был Пит Сампрас.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру Фабрис начал в 2006 году. В 2008 году выиграл первый одиночный турнир из серии «фьючерс». Вторую победу на «фьючерсах» в одиночках одержал в 2010 году, имея к тому моменту уже 9 побед в парных соревнованиях этого ранга за карьеру. К 2011 году этих побед стало 17. В июле того года Мартен выиграл свой первый турнир из серии «челленджер» в Реканати. В феврале 2012 года в паре с Кенни де Схеппером дебютировал на соревнованиях ATP-тура на турнире в Монпелье. В мае 2013 года дебютировал в парном разряде в основе турнира серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионате Франции, где с Жонатаном Эйссериком в первом же раунде уступил первой паре турнира братьям Брайанам. В июле в паре с ирландским теннисистом Джеймсом Класки выиграл «челленджер» в Стамбуле, а в октябре c Юго Нисом в Муийрон-ле-Каптиф.

В феврале 2015 года совместно с Пуровом Раджой Мартен попадает в первый для себя финал ATP на турнире в Загребе. В том же месяце пробился через квалификацию в основную сетку турнира в Дубае, но выбыл на стадии первого раунда. В июне он попадает в Топ-100 парного мирового рейтинга. В августе совместно с Раджой выигрывает «челленджер» в Портороже. На Открытом чемпионате США совместно с Адрианом Маннарино Фабрис выходит во второй раунд. Осенью 2015 года с Тристаном Ламасином выиграл парные «челленджеры» в Щецине и Орлеане.

В январе 2016 года Мартен выиграл первый в карьере титул ATP на турнире в Ченнае, выступая в паре с Оливером Марахом. С ним же на Открытом чемпионате Австралии дошёл до второго раунда. В феврале их дуэт выиграл ещё один титул на турнире в Делрей-Бич. Мартен смог подняться в парном рейтинге в топ-50. В июне они вышли в финал на траве в Штутгарте. Осенью Мартен и Марах дважды выходили в финал — Шэньчжэне и Вене.

2017 года Мартен начал с титула на турнире в Дохе в паре с Жереми Шарди. В феврале в Монпелье он достиг финала в дуэте с Даниэлем Нестором. Следующий финал в основном туре он сыграл в мае на турнире в Мюнхене в команде с Жереми Шарди. Ещё один финал был сыгран ближе к концу сезона в паре с Эдуаром Роже-Вассленом на турнире в Базеле. 2018 год в основном играл в партнёрстве с Шарди, однако в основном туре сильных результатов они показать не смогли.

В феврале 2019 года Мартен и Шарди смогли выиграть первый за два года совместный титул на турнире в Марселе. В мае они выиграли ещё один турнир — в Кашкайше. По ходу Открытого чемпионата Франции Мартен и Шарди обыграли такие пары, как Лукаш Кубот / Марсело Мело и Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара. Они дошли до финала, где уступили сенсационной паре из Германии Кевину Кравицу и Андреасу Мису — 2:6, 6:7(3). Результат на кортах Ролан Гарроса позволил Мартену войти в топ-30 парного рейтинга. На Открытом чемпионате США вместе с Жереми Шарди дошли до третьего круга, но уступили паре Люк Бэмбридж и Бен Маклахлан в трёх сетах. Осенью в альянсе с Йонатаном Эрлихом получилось сыграть в финале турнира в Чэнду.

На старте 2020 года удалось выиграть турнир в Аделаиде, где он сыграл в паре с Максимо Гонсалесом из Аргентины. В феврале Мартен забрался на самое высокое в карьере — 22-е место парного рейтинга. В сентябре он отметился выход в финал турнира серии Мастерс в Риме. В феврале 2021 года Мартен и Шарди смогли выйти в финал турнира в Мельбурне. В октябре ему удалось выиграть седьмой титул в туре на турнире в Меце совместно с Николя Маю.

В октябре 2022 года Мартен в команде с ещё одним французом Адрианом Маннарино стал финалистом турнира в Астане.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (15)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (21)

Победы (8) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (13)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (56)

Победы (32)

Поражения (24)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Франции